Die Saison 2017/18 der A-Jugend Handball-Bundesliga war die siebte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der männlichen Jugend. Sie startete am 15. September 2017 und endete am 19. Mai 2018. Die A-Jugend-Bundesliga 2017/18 wurde vom DHB ausgerichtet. Titelverteidiger war die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. Deutscher Meister wurde zum vierten Mal die Füchse Berlin Reinickendorf.

Staffeleinteilung

Staffel Nord 
Tabelle

Die Tabelle der A-Jugend Bundesliga Nord 2017/18 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erst- und Zweitplatzierte am 22. Spieltag nimmt am Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft 2018 teil.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützen

Zu sehen sind die fünf besten Torschützen der Nordstaffel.

Staffel Ost 
Tabelle

Die Tabelle der A-Jugend Bundesliga Ost 2017/18 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erst- und Zweitplatzierte am 22. Spieltag nimmt am Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft 2018 teil.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützen

Zu sehen sind die fünf besten Torschützen der Oststaffel.

Staffel West 
Tabelle

Die Tabelle der A-Jugend Bundesliga West 2017/18 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erst- und Zweitplatzierte am 22. Spieltag nimmt am Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft 2018 teil.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützen

Zu sehen sind die fünf besten Torschützen der Weststaffel.

Staffel Süd 
Tabelle

Die Tabelle der A-Jugend Bundesliga Süd 2017/18 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erst- und Zweitplatzierte am 22. Spieltag nimmt am Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft 2018 teil.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützen

Zu sehen sind die fünf besten Torschützen der Südstaffel.

Viertelfinale 
Qualifizierte Teams

Für das Viertelfinale qualifiziert waren:

Ausgeloste Spiele & Ergebnisse

Im Viertelfinale traf immer ein Tabellenerster auf einen Tabellenzweiten einer anderen Staffel.Die Gruppenersten hatten das Recht, das Rückspiel zu Hause auszutragen.Die Hinspiele fanden am 14./15. April 2018 statt, die Rückspiele am 21./22. April 2018.

 VfL Gummersbach – SC DHfK Leipzig  32:30 (16:16)

Samstag, den 14. April 2018 in Gummersbach, Eugen-Haas-Sporthalle, 318 Zuschauer

VfL Gummersbach: J. F. Malek, J. Klama – Y. Dayan (9/2), J. Molz (9), D. Toromanovic (7), J. Stüber   (3), P. Borisch    (2), S. Pauly   (1), P. Busch   (1), O. Bisten, F. Gonschor, A. Dordic, O. Perey, T. KieslerBetreuer: M. M. Klama, M. Pallach , D. Dordic, J. Dünnweller

SC DHfK Leipzig: T. Prager, C. O. Simonsen – T. Löser   (8), J. Meyer-Siebert (6), S. Remke (5/5), N. Neumann (3), J. Ruoff (3), A. Szeles (2), L. Langer (2), J. Leubner (1), M. Günther, J. Telle , W. Wenzel, L. Wellner     Betreuer: M. Kügler, O. Stockmar, L. Lingener, S. Roscher

Schiedsrichter:  Peter Behrens & Marc Fasthoff

 SC DHfK Leipzig – VfL Gummersbach  29:35 (19:17)

Sonntag, den 22. April 2018 in Leipzig, Sporthalle Brüderstraße, -.--- Zuschauer

SC DHfK Leipzig:Betreuer:

VfL Gummersbach:Betreuer:

Schiedsrichter:  Nils Blümel & Jörg Loppaschewski

 HSG Dutenhofen/Münchholzhausen – TSV GWD Minden  25:38 (13:17)

Sonntag, den 15. April 2018 in Wetzlar, Sporthalle Dutenhofen, 450 Zuschauer

HSG Dutenhofen/Münchholzhausen: L. Fischer, F. Weber – I. Weber   (8), F. L. Wassberg  (6), M. Hofferbert (3/3), L. Becker (2), L. Fischer (2), J. Reuschling  (1), L. Weimer (1), N. Scheibel (1), N. Waldgenbach (1), P. Oyono Essam , L. Kaiser, S. PattBetreuer: K. Nober, T. Weber, M. Kraft

TSV GWD Minden: L. Grabenstein, N. Steinhauer – M. Nowatski  (10/3), J. Jungmann  (9), C. Braun (7), S. Strakeljahn   (4/1), M. Nolting (3/1), L. Theiss (3), M. Arlou (1), M. F. Galling  (1), F. Stallmann, P. Mattausch, B. Fischedick , F. BaumgartBetreuer: J. Deistler, S. Bagats, C. Ossenfort, N. Potthoff

Schiedsrichter:  Maike Merz & Tanja Schilha

 TSV GWD Minden – HSG Dutenhofen/Münchholzhausen  30:29 (13:14)

Samstag, den 21. April 2018 in Minden, Hauptschule Dankersen, 275 Zuschauer

TSV GWD Minden: L. Grabenstein, N. Steinhauer – S. Strakeljahn (10/2), M. Nolting    (5), M. F. Galling (5), C. Braun (4), J. Jungmann (3), F. Stallmann (1), M. Nowatski (1), P. Mattausch (1), K. Reimler, F. Baumgart, L. Theiss, B. Fischedick Betreuer: O. Asweh, S. Bagats, J. Deistler, C. Ossenfort

HSG Dutenhofen/Münchholzhausen: L. Rinn, F. Weber – I. Weber  (9), M. Hofferbert  (6/3), S. Patt (5), F. L. Wassberg (3), L. Kaiser (2), J. Reuschling (1), L. Weimer   (1), P. Oyono Essam (1), L. Fischer (1), L. Becker, N. Scheibel  , N. WaldgenbachBetreuer: K. Nober, T. Weber, M. Kraft

Schiedsrichter:  Oliver Dauben & David Rohmer

 TV Bittenfeld – Füchse Berlin Reinickendorf  24:32 (13:14)

Samstag, den 14. April 2018 in Bittenfeld, Gemeindehalle Bittenfeld, 613 Zuschauer

TV Bittenfeld: S. Rica-Kovac, N. Lehmann – L. Fröschle   (6), J. Buck  (5), N. Haspinger  (5), M. Korpics    (3), L. Kuhnle (3), A. Czako (1), M. Widmaier  (1), Y. Wissmann, F. Raff , L. Klöpfer, K. Schweikhardt, M. ThummBetreuer: J. Haspinger, J. Ebermann, U. Lindner, H. P. Beer

Füchse Berlin Reinickendorf: J. Rau, K. Karch – M. Raguse   (15/5), L. Kotte  (6), T. Matthes (3), E. Gerntke   (2), T. Matzken (2), R. Uríos González (2), N. Lichtlein (1), T. Durmaz  (1), L. Hopp, A. Krai, E. Keskic, A. KarpeBetreuer: R. Riemer, B. Hanning, M. Berger, T. Schilling

Schiedsrichter:  Marcus Hurst & Mirko Krag

 Füchse Berlin Reinickendorf – TV Bittenfeld  37:29 (17:14)

Samstag, den 21. April 2018 in Berlin, Lilli-Henoch-Sporthalle, 153 Zuschauer

Füchse Berlin Reinickendorf: J. Rau, K. Karch – M. Raguse (14/8), T. Durmaz  (6), N. Lichtlein (4), T. Matthes (3), T. Matzken (2), M. Winkelsesser (2), L. Kotte (2), R. Uríos González (2), L. Hopp (1), R. Heinis   (1), A. KraiBetreuer: R. Riemer, B. Hanning, F. Lüdke, S. Lemburg

TV Bittenfeld: S. Rica-Kovac, N. Lehmann – N. Haspinger  (7), L. Kuhnle  (6/3), J. Buck     (5), L. Fröschle (3), F. Raff  (2), L. Klöpfer (2), A. Czako (1), P. Kagström (1), M. Korpics  (1), K. Schweikhardt (1), M. Widmaier, M. ThummBetreuer: J. Haspinger, J. Ebermann, U. Lindner, H. P. Beer

Schiedsrichter:  Fabian Friedel & Rick Herrmann

 SC Magdeburg – Rhein-Neckar Löwen 28:25 (16:16)

Sonntag, den 15. April 2018 in Magdeburg, H.-Gieseler-Sporthalle, 381 Zuschauer

SC Magdeburg: L. Diedrich, M. Mohs – A. Reimann  (7), B. Hack (6), J. Kurch   (6/3), H. Bransche  (3), L. Baumgart (2), M. Neuhaus  (2), R. Uszois (1), O. Schöll (1), Y. Danneberg , J. Osterloh, J. SchwanebergBetreuer: F. Munter, V. Radic , A. Fischedick

Rhein-Neckar Löwen: A. Studentkowski, N. Gierse – J. Schneibel   (8), Y. Meddeb (4), L. Wichmann (3), L. Schmid  , M. Meyer (3/1), F. Serwinski (3/2), T. Olbrich (2), T. Zehrbach (2), B. Damm, B. Meiser, L. Röller Betreuer: P. Jahnke, K. Gärtner, F. Herbert, T. Geiling

Schiedsrichter:  Tolga Karamuk & Nikos Seliger

Rhein-Neckar Löwen – SC Magdeburg  25:25 (13:11)

Sonntag, den 22. April 2018 in Östringen, Stadthalle Östringen, -.--- Zuschauer

Rhein-Neckar Löwen: A. Studentkowski, N. Gierse – L. Braun (5), T. Zehrbach (3), M. Meyer (3), Y. Meddeb (3), F. Serwinski (3/2), B. Damm  (2), L. Röller    (2), J. Schneibel  (2), L. Wichmann (1), L. Schmid (1), T. Olbrich, B. MeiserBetreuer: T. Geiling, K. Gärtner, F. Herbert, P. Jahnke

SC Magdeburg: L. Diedrich, M. Mohs – J. Kurch   (7/5), M. Neuhaus  (6), A. Reimann  (4), H. Bransche  (2), Y. Danneberg  (2), P. Schikora (2), R. Uscins (1), B. Hack (1), R. Danneberg, L. Baumgart , O. Schöll, J. OsterlohBetreuer: F. Munter, V. Radic , M. Hellwig

Schiedsrichter:  Michael Kilp & Christoph Maier

Halbfinale 
Qualifizierte Teams

Für das Halbfinale qualifiziert waren:

Ausgeloste Spiele & Ergebnisse

Die Hinspiele fanden am 28./29. April 2018 statt, die Rückspiele am 4./6. Mai 2018.

 VfL Gummersbach – SC Magdeburg  28:33 (14:16)

Samstag, den 28. April 2018 in Gummersbach, Eugen-Haas-Sporthalle, 430 Zuschauer

VfL Gummersbach: J. F. Malek, J. Klama – D. Toromanovic (9/2), J. Molz  (8), T. Kiesler (4), J. Stüber  (4), F. Gonschor  (1), S. Pauly  (1), P. Busch (1/1), O. Bisten, A. Dordic, J. Fanger , O. Perey, P. Borisch Betreuer: M. M. Klama, M. Pallach, D. Dordic, L.-V. Krumme

SC Magdeburg: N. Behrendt, J. Patzwald – H. Bransch (7), Y. Danneberg (6), M. Neuhaus (5), J. Kurch  (5/3), P. Schikora   (4), O. Schöll (3), P.Hoffmann (3/2), A. Reimann, R. Uscins, L. Baumgart  , B. Hack, J. SchwanebergBetreuer: F. Munter, V. Radic , P. Brix

Schiedsrichter:  Christoph Immel & Ronald Klein

 SC Magdeburg – VfL Gummersbach  33:30 (18:16)

Sonntag, den 6. Mai 2018 in Magdeburg, H.-Gieseler-Sporthalle Magdeburg, 325 Zuschauer

SC Magdeburg: J. Patzwald, M. Mohs – M. Neuhaus (8), J. Kurch   (6/5), A. Reimann (5), Y. Danneberg (4), P. Schikora (3), H. Bransch  (2), J. Osterloh  (2), R. Danneberg  (1), L. Baumgart   (1), P. Hoffmann (1), R. Uscins , L. HooggardBetreuer: F. Munter, V. Radic, A. Fischedick

VfL Gummersbach: J. F. Malek, J. Klama – F. Gonschor (5), T. Kiesler (5), D. Toromanovic  (5/1), J. Molz  (4), J. Fanger  (3/2), S. Pauly   (3), J. Stüber  (3), P. Borisch (2), A. Dordic, G. Astthorsson, O. Perey, P. BuschBetreuer: M. M. Klama, M. Pallach , D. Dordic, J. Dünnweller

Schiedsrichter:  Steven Heine & Sascha Standke

 Füchse Berlin Reinickendorf – TSV GWD Minden  28:28 (15:11)

Sonntag, den 29. April 2018 in Berlin, Lilli-Henoch-Sporthalle, 168 Zuschauer

Füchse Berlin Reinickendorf: K. Karch (1), T. Folgmann – M. Raguse (11), L. Kotte (7/3), T. Durmaz (3), T. Matzken (2), R. Uríos González   (2), A. Krai (1), N. Lichtlein (1), T. Matthes , E. Gerntke  , M. Winkelsesser, R. HeinisBetreuer: R. Riemer, B. Hanning, F. Lüdke, S. Lemburg

TSV GWD Minden: L. Grabenstein, N. Steinhauer – J. Jungemann (9), S. Strakeljahn (7/2), L. Theiss  (5), F. Galing (3), M. Nolting   (2), P. Mattausch (1), B. Fischedick (1), F. Stallmann, C. Braun, M. Nowatski , K. Reimler, M. F. BaumgartBetreuer: J. Deistler, S. Bagats, C. Ossenfort, N. Potthoff

Schiedsrichter:  Robert Schulze & Tobias Tönnies

 TSV GWD Minden – Füchse Berlin Reinickendorf  28:38 (13:17)

Freitag, den 4. Mai 2018 in Minden, Hauptschule Dankersen, 430 Zuschauer

TSV GWD Minden: L. Grabenstein, N. Steinhauer – J. Jungemann   (10), S. Strakeljahn (7/3), M. F. Galing (5), C. Braun (1), F. Baumgart (1), P. Mattausch  (1), L. Theiss (1), B. Fischedick  (1), M. Orlov (1), K. Reimler , M. Nolting  Betreuer: O. Asweh, S. Bagats, J. Deistler, C. Ossenfort

Füchse Berlin Reinickendorf: K. Karch, T. Folgmann – L. Kotte (9/2), T. Matthes  (6), T. Matzken (6), M. Raguse   (5/3), R. Uríos González  (4), N. Lichtlein (3), M. Winkelsesser (2), T. Durmaz   (2), P. Reineck (1), E. Gerntke   , A. Krai, HeinisBetreuer: R. Riemer, B. Hanning, F. Lüdke, S. Lemburg

Schiedsrichter:  Christoph Immel & Ronald Klein

Finale 
Qualifizierte Teams

Für das Finale qualifiziert waren:

Ergebnisse

Das Hinspiel fand am 12. Mai 2018 statt. Das Rückspiel fand am 19. Mai 2018 statt.

 Füchse Berlin Reinickendorf – SC Magdeburg  27:25 (14:10)

12. Mai 2018 in Berlin, Lilli-Henoch-Sporthalle, 325 Zuschauer

Füchse Berlin Reinickendorf: K. Karch, T. Folgmann – M. Raguse (9/2), R. Uríos González   (6), T. Matthes  (4), L. Kotte (4), T. Matzken  (2), N. Lichtlein (1), T. Durmaz (1), E. Gerntke  , A. Krai, M. Winkelsesser, P. Reineck, R. HeinisBetreuer: R. Riemer, B. Hanning, F. Lüdke, S. Lemburg

SC Magdeburg: J. Patzwald, M. Mohs – J. Kurch   (6/4), A. Reimann  (5), H. Bransch  (5), Y. Danneberg  (4), J. Osterloh (3), L. Baumgart  (1), M. Neuhaus (1), R. Danneberg, J. Schwaneberg , B. HackBetreuer: A. Fischedick, V. Radic

Schiedsrichter:  Peter Behrens & Marc Fasthoff

 SC Magdeburg – Füchse Berlin Reinickendorf  31:36 (15:13)

19. Mai 2018 in Magdeburg, H.-Gieseler-Sporthalle Magdeburg, 625 Zuschauer

SC Magdeburg: J. Patzwald, M. Mohs – H. Bransch (7), M. Neuhaus  (6), P. Schikora  (6), A. Reimann  (3), Y. Danneberg (3), J. Schwaneberg (2), J. Kurch   (2), B. Hack (1), O. Schöll (1), R. Danneberg, L. Baumgart  Betreuer: F. Munter, V. Radic, M. Hellwig

Füchse Berlin Reinickendorf: K. Karch, T. Folgmann – L. Kotte (10/1), R. Uríos González  (9), T. Matthes  (5), M. Raguse  (4/1), T. Matzken  (3), N. Lichtlein (2), A. Krai (1), T. Durmaz    (1), R. Heinis (1), E. Gerntke , M. Winkelsesser, P. ReineckBetreuer: R. Riemer, B. Hanning, F. Lüdke, S. Lemburg

Schiedsrichter:  Christian vom Dorff & Fabian vom Dorff

Weblinks 
 A-Jugend Bundesliga beim DHB
 A-Jugend Bundesliga bei Bundesliga Info
 A-Jugend Bundesliga bei SIS Handball
 A-Jugend Handball-Bundesliga auf handball-server.de

Einzelnachweise 

2017_18
Handballsaison 2017/18